Tomma Wember ist der Name folgender Personen: 

* Tomma Wember (Künstlerin) (1919–2008), deutsche Künstlerin
 Tomma Wember, Geburtsname von Tomma Galonska (* 1960), deutsche Schauspielerin